Název Šumice má více obcí:
 Šumice (okres Uherské Hradiště) (1) – obec v okrese Uherské Hradiště
 Šumice (okres Brno-venkov) (2) – obec v okrese Brno-venkov (dříve v okrese Znojmo)
 Šumice (Banát) (3) – česká vesnice v rumunském Banát
 Šumice (Višegrad) – vesnice v jihovýchodní části Bosny a Hercegoviny
 Viničné Šumice (4), obec v okrese Brno-venkov

…nebo též vodní tok:

 Šumice (říčka) – pravostranný přítok řeky Blaty v okresech Olomouc a Prostějov